Rantau Sialang (Sungai Keruh), een plaats in Indonesië
Rantau Sialang (Kedurang), een plaats in Indonesië
Rantau Sialang (Muara Kuang), een plaats in Indonesië
Rantau Sialang (Kuantan Mudik), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing